La Coupe d'Algérie de football 1965-1966 voit la victoire du CR Belcourt, qui bat le RC Kouba en finale.

C'est la  Coupe d'Algérie remportée par le CR Belcourt et c'est également la  fois que le RC Kouba atteint la finale de cette compétition.

Tour régional

Tour régional

Tour régional

Tour régional

Tour régional

Soixante-quatrièmes de finale

Trente-deuxièmes de finale 
Les matchs des trente-deuxièmes de finale se sont joués le  

(*) Match (GCRM-SCMO) arrêté à la 112 minutes (envahissement du terrain par les supporteurs du GC Mascara à Meflah Aoued ! arbitre : Mr. Benzellat.
(**) KSO : Kawkeb Sportif d'Oran

Seizièmes de finale 

Les matchs des seizièmes de finale se sont joués le

Huitièmes de finale ( 1er  tour national ) 

Les matchs des huitièmes de finale se sont joués le dimanche

Quarts de finale 

Les matchs des quarts de finale se sont joués le .

Demi-finales 

Les matchs des demi-finales se sont joués le  .

 Le RCK qualifié en tant que club visiteur.

Finale

Finale de la coupe d'Algérie juniors

Références

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie de football 1965-1966
 Championnat d'Algérie de football D2 1965-1966

Coupe d'Algérie de football
Algerie
1965 en Algérie
Football en Algérie en 1966